|-
| 30001 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30002 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30003 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30004 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 30005 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30006 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30007 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30008 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30009 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30010 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30011 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30012 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30013 - ||  || 7 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30014 - ||  || 11 februarie 2000 || Oaxaca || 
|-
| 30015 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30016 - ||  || 8 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30017 - ||  || 10 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30018 - ||  || 14 februarie 2000 ||  || 
|-
| 30019 - || 2000 DD || 16 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30020 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30021 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30022 - ||  || 26 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 30023 - ||  || 29 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 30024 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30025 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30026 - ||  || 29 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 30027 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30028 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30029 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30030 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30031 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30032 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30033 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30034 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30035 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30036 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30037 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30038 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30039 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30040 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30041 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30042 - ||  || 1 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 30043 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30044 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30045 - ||  || 6 martie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 30046 - ||  || 8 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30047 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30048 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30049 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30050 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30051 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30052 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30053 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30054 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30055 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30056 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30057 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30058 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30059 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30060 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30061 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30062 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30063 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30064 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30065 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30066 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30067 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30068 - ||  || 11 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 30069 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30070 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30071 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30072 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30073 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30074 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30075 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30076 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30077 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30078 - ||  || 14 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30079 - ||  || 15 martie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 30080 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30081 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30082 - ||  || 8 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 30083 - ||  || 8 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 30084 - ||  || 8 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 30085 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30086 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30087 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30088 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30089 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30090 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30091 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30092 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30093 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30094 - ||  || 2 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 30095 - ||  || 3 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 30096 - ||  || 4 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 30097 - ||  || 4 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 30098 - ||  || 5 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 30099 - ||  || 5 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 30100 - ||  || 11 martie 2000 || Catalina || CSS
|-